Козница може бити:

 Козница (Александровац), насеље у општини Александровац, Расински округ,
 Козница (Владичин Хан), насеље у општини Владичин Хан, Пчињски округ